Mali Zalazi este un sat din comuna Kotor, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are locuitori (la recensământul din 1991 erau 3 locuitori).

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Mali Zalazi pe Wikimapia
 Mali Zalazi Map — Satellite Images of Mali Zalazi (Maplandia)

Localități din comuna Kotor